A 2022. évi téli olimpiai játékokon az alpesisí férfi szuperóriás-műlesiklás versenyszámát február 8-án rendezték. Az aranyérmet az osztrák Matthias Mayer nyerte. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Eredmények 
A verseny 11 órakor (magyar idő szerint 4 órakor) kezdődött. Mindegyik versenyző egy futamot teljesített, az időeredmények határozták meg a végső sorrendet. Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

Alpesisí a 2022. évi téli olimpiai játékokon